Липсток () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Липсток, Андрес (род. 1957) — эстонский экономический деятель и политик, президент Банка Эстонии в 2005—2012.
 Липсток, Вера Васильевна (род. 1928) — советская и российская кино и озвучивания.